Hasbro (Hasbro): A Star Wars univerzumban játszódó, négy egybefüggő történetből álló képregénysorozatot Jason Hall írta. 2002-ben képregényfüzetekben, majd 2009 júliusában Omnibus képregényben jelent meg a Dark Horse Comics kiadásában. A Hasbro történetei 22 évvel játszódnak az Új remény eseményei előtt.

Képregények

Teli meglepetéssel

A legértékesebb fegyver

Gyakorlat teszi a mestert

A háború gépezetei

Források

 halozsak.hu

 starwars.wikia.com

 swbooks.co.uk 

 db.kepregeny.net

Csillagok háborúja képregények